Гайсхорн-ам-Зе () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Лицен.  Население составляет 1091 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 40,5 км². Официальный код  —  6 12 56.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Пустерхофер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 АПС занимает 2 места.
 местный список: 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Штирии